Montanha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Montanha (ort), Espírito Santo, 
 Montanha (kommun), Espírito Santo,

Kina 

 Dahengqin Dao (ö i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar